Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom dHMS Cleopatra, d'après Cléopâtre VII, une reine d'Égypte antique :
 l', une frégate de  rang de 32 canons, lancé en 1779 et démoli en 1814 ;
 l', une frégate de  rang de 26 canons, lancé en 1835 et démoli en 1862 ; 
 l', une frégate lancé en 1839 et coulé par un cyclone en 1847 ; 
 l', une corvette lancé en 1878 et vendu pour démolition en 1931 ; 
 l', un croiseur léger de classe C lancé en 1915 et démoli en 1931 ; 
 l', un croiseur léger de classe Dido lancé en 1940 et vendu pour démolition en 1958 ; 
 l', une frégate de classe Leander lancé en 1964 et vendu pour démolition en 1993. 

Cleopatra